John Parr ist der Name folgender Personen:

* John Parr (Ritter) (1438–1475), englischer Ritter
 John Parr (Soldat) (1898–1914), britischer Soldat
 John Parr (* 1952), britischer Musiker